Элбург (;  — город и муниципалитет в провинции Гелдерланд в центральных Нидерландах.

Элбург расположен на севере лесистого региона Велюве и граничит с озёрами Дронтен и Велюве.

Галерея

Примечания 

Города Нидерландов
Населённые пункты Гелдерланда